EDRS steht für:
 European Data Relay Satellite
 Flugplatz Bad Sobernheim-Domberg (ICAO-Code)

Abkürzung